Marguerite de France est le nom donné à plusieurs princesses françaises de sang royal, issues des différentes branches (capétiens directs et Valois) de la dynastie capétienne :
 Marguerite de France (1158-1197) - Fille du roi de France Louis VII et de Constance de Castille - Épouse (1) Henri le Jeune (1155-1183) - Épouse (2) Béla III, roi de Hongrie de 1172 à 1196.
 Marguerite de France (1254-1271) - Fille du roi de France Louis IX dit saint Louis et de Marguerite de Provence - Épouse en 1269 le duc de Brabant Jean  le Victorieux. Morte sans postérité.
 Marguerite de France (1279-1318) - Fille du roi de France Philippe III le Hardi et de Marie de Brabant - Épouse en 1299 le roi d'Angleterre Édouard .
 Marguerite de France (1288-1294) - Fille du roi de France Philippe IV le Bel et de la reine de Navarre Jeanne  - Morte sans alliance ni postérité.
 Marguerite de France (1310-1382) - Fille du roi de France Philippe V le Long et de Jeanne de Bourgogne - Épouse en 1320 Louis de Nevers, comte de Flandre.
 Marguerite de France (1347-1352) - Fille du roi de France Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg.
 Marguerite de France (1492-1549) ou Marguerite d'Angoulême, ou Marguerite de Navarre (son nom de plume) sœur aînée de François . Surnommée La Marguerite des Marguerites elle écrira l'Heptaméron.
 Marguerite de France ou Marguerite de Valois (1523-1574), fille du roi de France François  et de Claude de France, mariée en 1559 à Emmanuel-Philibert de Savoie. Duchesse de Berry et de Savoie.
 Marguerite de France ou Marguerite de Valois (1553-1615)- Fille du roi de France Henri II et de Catherine de Médicis - Épouse en 1572 le roi de Navarre Henri  (futur Henri IV de France). Mariage, sans postérité, annulé en 1599. Surnommée La reine Margot.

Homonymie capétienne